Bósnia e Herzegovina — estado soberano europeu
 Federação da Bósnia e Herzegovina — uma das duas entidades que compõem a República da Bósnia e Herzegovina
 Bósnia (região) — região geográfica e histórica da Bósnia e Herzegovina
 Bósnia otomana — província do Império Otomano entre os séculos XV e XX

É ainda utilizada como feminino ou sinónimo de:
 Bósnios — nacionais da Bósnia e Herzegovina
 Bosníacos — grupo étnico e uma das nações constitucionais da Bósnia e Herzegovina
 Língua bósnia — língua falada pelos Bosníacos

Bosnia